John Fearn ist der Name folgender Personen:

* John Fearn (Entdecker), britischer Seefahrer, entdeckte 1798 die Pazifikinsel Nauru
 John Fearn (Philosoph) (1768–1837), britischer Philosoph
 John Russell Fearn (1908–1960), britischer Science-Fiction-Autor